Maison-du-Bois steht für:
 Maison-du-Bois, Ortsteil der Gemeinde Brey-et-Maison-du-Bois, Département Doubs
 Maison-du-Bois, Ortsteil der Gemeinde Amblans-et-Velotte, Département Haute-Saône